Philipson ist der Familienname von:
 David Philipson, US-amerikanischer Bansuri-Spieler
 Lorens Münter Philipson (1765–1851), schwedischer Mediziner und Publizist
 William Raymond Philipson (1911–1997), australisch-neuseeländischer Botaniker

Siehe auch:
 Philipsson
 Philippson
 Atkinson & Philipson, ehemaliger britischer Kutschen-, Kraftfahrzeug- und Karosseriehersteller